

Україна 
 Артемівський район (Луганськ)

 Артемівський район — колишня назва Бахмутського району (Донецька область)